A Costantinopoli furono costruiti diversi palazzi imperiali:

 Palazzo delle Blacherne, situato nella parte nordorientale della città;
Palazzo del Bucoleone, situato all'interno del complesso del Gran Palazzo;
 Gran Palazzo, principale residenza degli imperatori bizantini dal 330 al 1081;
 Palazzo del Porfirogenito, risalente al XIII secolo, situato nella parte nordoccidentale della città.

Pagine correlate
 Palazzo imperiale
 Palazzo imperiale romano